Dirección General de Servicios puede hacer referencia a:
 La Dirección General de Servicios, órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.
 La Dirección General de Servicios, órgano directivo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España.
 La Dirección General de Servicios e Inspección, órgano directivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España que antes de 2020 recibió esta denominación.
 La Dirección General de Organización e Inspección, órgano directivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España que antes de 2010 recibió esta denominación.